

Personnalités 

 André Treton : acteur français ;
 Gilles Treton : acteur français ;
 Jacques Tréton : biologiste  français ;
 Jean-Louis Treton : homme politique français ;
 François René Charles Treton de Vaujuas : navigateur français.
Patronyme français